Search and Destroy (englisch für Suchen und Zerstören) oder Search & Destroy steht für:

 Search and Destroy, militärische Taktik
 Search and Destroy, Originaltitel von The Moviemaker, US-amerikanischer Film von David Salle (1995) 
 Search and Destroy, Musiktitel von Iggy & the Stooges auf dem Album Raw Power (1973)
 Search and Destroy Records, britisches Musiklabel
 Search & Destroy, ein Pseudonym von Martin Damm (Musiker) (* 1968), deutscher Musikproduzent
 Search & Destroy: Tactical Combat Vietnam 1965–1966, Brettspiel
 Spybot – Search & Destroy, Anti-Spyware-Programm